Стадія плей-оф чемпіонату світу з футболу 2018 є другою та заключною на турнірі. Розпочалася після групового раунду 30 червня за участі 16 команд, а закінчиться 15 липня фіналом. До раунду потрапили по дві найкращі команди з кожного квартету на груповому раунді. Окрім фіналу, відбудеться матч за третє місце, у якому зіграють команди, що поступились у півфіналах.

Кваліфіковані команди 
Команди, що посіли перше та друге місця у групах, вийшли до стадії плей-оф.

Турнірна сітка

1/8 фіналу

Франція — Аргентина 

{| style="width:100%; font-size:90%;"
|
Найкращий гравець матчу:
Кіліан Мбаппе (Франція)

Помічники судді:
Реза Сохандан (Іран)
Мухаммедреза Мансурі (Іран)
Четвертий суддя:
Хуліо Баскуньян (Чилі)
П'ятий суддя::Крістіан Шиманн (Чилі)ВідеоасистентМассіміліано Ірраті (Італія)Помічники відеоасистента:Павел Гіл (Польща)
Карлос Астроса (Чилі)
Паоло Валері (Італія)
|}

 Уругвай — Португалія 

 Іспанія — Росія 

 Хорватія — Данія 

 Бразилія — Мексика 

 Бельгія — Японія 

 Швеція — Швейцарія 

 Колумбія — Англія 

 Чвертьфінали 
 Уругвай — Франція 

 Бразилія — Бельгія 

 Швеція — Англія 

 Росія — Хорватія 

 Півфінали 
 Франція — Бельгія 

 Хорватія — Англія 

 Матч за третє місце 

 Фінал 

 width="100%"
valign="top" width="40%"
 style="font-size:90%" cellspacing="0" cellpadding="0"
-
!width=25 !!width=25
-
ВР 1  Уго Льоріс 
-
ЗХ 2 Бенжамен Павар
-
ЗХ 4 Рафаель Варан
-
ЗХ 5  Самюель Умтіті
-
ЗХ 21  Лукас Ернандес  
-
ПЗ 6 Поль Погба
-
ПЗ 13  Н'Голо Канте    
-
ПЗ 10 Кіліан Мбаппе
-
ПЗ 7 Антуан Грізманн
-
ПЗ 14  Блез Матюїді   
-
НП 9 Олів'є Жіру   
-
colspan=3Заміни:-
ВР 15  Стівен Н'Зонзі   
-
ЗХ 12  Корентен Толіссо   
-
ЗХ 18  Набіл Фекір   
-
colspan=3Головний тренер:-
colspan=3 Дідьє Дешам

valign="top" 
valign="top" width="50%"
 style="font-size: 90%; margin: auto;" cellspacing="0" cellpadding="0"
-
!width=25 !!width=25
-
ВР 1  Данієль Субашич
-
ЗХ 2  Шиме Врсалько  
-
ЗХ 6 Деян Ловрен
-
ЗХ 21  Домагой Віда
-
ЗХ 3 Іван Стринич   
-
ПЗ 7 Іван Ракитич
-
ПЗ 11  Марцело Брозович
-
ПЗ 18  Анте Ребич   
-
ПЗ 10 Лука Модрич 
-
НП 4 Іван Перишич
-
НП 17  Маріо Манджукич
-
colspan=3Заміни:-
ВР 9  Андрей Крамарич   
-
ЗХ 20  Марко П'яца   
-
colspan=3Головний тренер:'''
-
colspan=3 Златко Далич

}

Примітки

Посилання 
 
 Офіційні документи 

Чемпіонат світу з футболу 2018
Червень 2018
Липень 2018